Новые Гординешты, Гординештий Ной () — село в Единецком районе Молдавии. Наряду с селом Александрены входит в состав города Единец.

География 
Село расположено на высоте 182 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новые Гординешты проживает 340 человек (166 мужчин, 174 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района